Een vicariaat kan zijn: 
 het ambt en jurisdictie van een vicaris
 een katholiek bisdom in de missielanden: zie Apostolisch vicariaat 
 een zeker pauselijk bestuurscollege in de Katholieke Kerk

De benaming vicariaat komt van het Latijnse woord vicarius, wat plaatsvervanger betekent.

Rooms-Katholieke Kerk